

Aziende 
 Atomic Austria – produttore austriaco di sci

Musica 
 Atomic – album discografico dei Rockets del 1982
 Atomic – album discografico dei Lit del 2001
 Atomic – canzone di Blondie del 1980
 Atomic – canzone di Tiger Army del 2004
 Atomic – gruppo musicale jazz norvegese-svedese
 Atomic – extended play del cantautore Labrinth del 2013
 Atomic – album dei Mogwai del 2016

Altro 
 Atomic – una variante del gioco degli scacchi.